Othegraven steht für:

 Othegraven, ursprünglich edelfreies Geschlecht aus dem heute deutsch-belgisch-niederländischen Grenzgebiet

Othegraven ist der Familienname folgender Personen:

 August von Othegraven (1864–1946), deutscher Komponist
 Heinrich von Othegraven (1823–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler
 Karl Thomas von Othegraven (1769–1844), preußischer Generalleutnant
Siehe auch:
 Reinhard Pfaehler von Othegraven